Хазра может означать:
 Хазра — село в Гусарском районе Азербайджана.
 Хазра — село в Габалинском районе Азербайджана.
 Хазра — деревня в сирийской провинции Идлиб.

См. также 
 Хазри (значения)